Территория Антигуа и Барбуды разделена на 6 округов () (все они расположены на острове Антигуа) и одну так называемую зависимую территорию — Барбуда, расположенную на одноименном острове (на самом деле зависимой территорией не является, так как представляет собой неотъемлемую часть страны).

В 2018 году зависимая территория Редонда была присоединена к округу Сент-Джон.

Источник: .
 
Округа содержат, кроме 6 городов — своих центров, ещё 76 местностей ().

См. также 
 ISO 3166-2:AG

Примечания

Ссылки